Geocoris är ett släkte av insekter. Enligt Catalogue of Life ingår Geocoris i familjen Geocoridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen fröskinnbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Halvvingar
Geocoris